Ленск (; ) е град в Якутия, Русия. Разположен е на брега на река Лена, 840 km западно от Якутск. Административен център е на Ленски район. Към 2016 г. населението на града е 23 693 души.

История 
Селището е основано под името Мухтуй от евенки през 1663 г. Отбелязва голям ръст на населението в средата на 20 век, когато в долината на река Вилюй са открити залежи на диаманти. Впоследствие става отправна точка за строителството на град Мирни и прилежащата му мина. През 1963 г. получава статут на град и преименуван на Ленск.

През 2001 г. наводнение разрушава голяма част от инфраструктурата и постройките в града. Причината са ледени блокове, блокирали потока на река Лена.

Население

Климат 
Климатът в Ленск е субарктичен, със средна годишна температура от -5,7 °C и средно количество годишни валежи около 366,7 mm.

Икономика 
Най-застъпените отрасли тук са дърводобивът и строителството. Градът е също така важен транспортен възел – има летище и речно пристанище.

Източници 

Градове в Якутия